Jezioro Wilkowskie – położone jest w południowej części Pojezierza Lubuskiego, na terenie Równiny Torzymskiej, w dnie rynny glacjalnej. Zasilane jest wodami podziemnymi i poprzez bezpośredni spływ powierzchniowy, a odwadniane przez niewielki ciek Borowiankę. Powierzchnia zlewni Jeziora Wilkowskiego do przekroju na odpływie z jeziora wynosi 22,5 km² i mieści się w całości w granicach gminy Świebodzin. Na jej obszarze leżą dwie miejscowości: Wilkowo i Ługów.

Jezioro Wilkowskie charakteryzuje się wodą dobrą, naturalną, I kategorią odporności na wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych.

Jezioro użytkowane jest przez Gospodarstwo Rybackie w Zbąszyniu. Całoroczną funkcją jeziora jest ekstensywna gospodarka rybacka, natomiast w okresie letnim pełni ono również funkcję wypoczynkową. Nad jeziorem zlokalizowany jest jeden ośrodek wypoczynkowy. Jezioro pozbawione jest bezpośrednich źródeł zanieczyszczeń. Ścieki z istniejącego ośrodka wypoczynkowego gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków w Świebodzinie.

W wyniku badań przeprowadzonych w 2014 roku jezioro Wilkowskie zostało zakwalifikowane do jezior o bardzo dobrym stanie ekologicznym, co odpowiada I klasie czystości.

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.zgora.pios.gov.pl/wios/images/stories/pms/pub/rap2004/lubuskie/ www.zgora.pios.gov.pl 2004]

Jeziora na Pojezierzu Lubuskim
Jeziora w powiecie świebodzińskim